Gadgil ist der Familienname folgender Personen:

 Ashok Gadgil (* 1950), indischer Physiker
 Narhar Vishnu Gadgil (1896–1966), indischer Politiker
 Sulochana Gadgil (* 1944), indische Mathematikerin, Meteorologin und Ozeanographin